Tawadros bezeichnet: 

 Tawadros II. (* 1952), koptischer Papst seit 2012
 den Asteroiden, (23922) Tawadros

Tawadros ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Tawadros (* 1983), australischer Musiker und Komponist